West Bay steht für:

 West Bay (Western Australia), eine Bucht in Westaustralien
 West Bay (Cayman Islands), einen Distrikt der Cayman Islands
 West Bay (Dorset), einen Ort in England
 West Bay (Grahamland), eine Bucht an der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 West Bay (Heard), eine Bucht auf der Insel Heard
Siehe auch:
 Westbucht